Příjmení Weinberg nosí více osobností:

 Cvi Weinberg (1935–2006) – izraelský politik
 Jay Weinberg (* 1990) – americký bubeník
 Max Weinberg (* 1951) – americký bubeník
 Steven Weinberg (1933–2021) – americký fyzik, nobelista

Externí odkazy 
 

Německá příjmení
Židovská příjmení